Alexander Wedderburn ist der Name folgender Personen:

* Alexander Wedderburn, 1. Earl of Rosslyn (1733–1805), britischer Politiker
 Alexander Wedderburn (Theologe) (1942–2018), schottischer Theologe